Åkermark ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Åkermark (1902–1962), schwedischer Filmarchitekt
 Björn Åkermark (* 1933), schwedischer Chemiker